La categoria dei Pesi leggeri è stata la quinta categoria di peso a Pechino 2008, limitata agli atleti di peso inferiore a 60 kg.

Hanno partecipato 27 atleti.

Tabellone 

Pugilato ai Giochi della XXIX Olimpiade